Провинция Каутин  ()  — провинция в Чили в составе области  Араукания.
Включает в себя 21  коммуна.

Территория — 18 839 км². Население — 752 100 человек (2017). Плотность населения — 39.92 чел./км².

Административный центр — Темуко.

География 
Провинция расположена  на юге области Араукания.

Провинция граничит:
 на севере — провинция Мальеко
 на востоке —  провинция Неукен (Аргентина)
 на юге —  провинция Вальдивия
 на западе —  Тихий океан

Административное деление 
Провинция включает в себя 21 коммуну:
Темуко. Админ.центр — Темуко.
Карауэ. Админ.центр — Карауэ.
Чольчоль. Админ.центр — Чольчоль.
Кунко. Админ.центр — Кунко.
Курареуэ. Админ.центр — Курареуэ.
Фрейре. Админ.центр — Фрейре.
Гальварино. Админ.центр — Гальварино.
Горбеа. Админ.центр — Горбеа.
Лаутаро. Админ.центр — Лаутаро.
Лонкоче. Админ.центр — Лонкоче.
Мелипеуко. Админ.центр — Мелипеуко.
Нуэва-Империаль. Админ.центр — Нуэва-Империаль.
Падре-Лас-Касас. Админ.центр — Падре-Лас-Касас.
Перкенко. Админ.центр — Перкенко.
Питруфкен. Админ.центр — Питруфкен.
Пукон. Админ.центр — Пукон.
Сааведра. Админ.центр — Сааведра.
Теодоро-Шмидт. Админ.центр — Теодоро-Шмидт.
Тольтен. Админ.центр — Тольтен.
Вилькун. Админ.центр — Вилькун.
Вильяррика. Админ.центр — Вильяррика.

Примечания 

Провинции Чили